War – miasto w USA
 War – w mitologii perskiej to podziemne schronienie wybudowane przez Jimę
 War – postać z mitologii nordyckiej
 War – amerykański zespół muzyczny
 War – polski zespół muzyczny, grający Black Metal
 War – szwedzki zespół muzyczny, grający Black Metal
 War – album zespołu muzycznego U2
 War – album Born From Pain
 war – jednostka mocy biernej [VA]
 war – skrót dla języka warajskiego (Waray)
 WAR – skrót od gry Warhammer Online: Age of Reckoning
 WAR – skrót od nazwy amerykańskiej organizacji White Aryan Resistance
 WAR (web application archive) – archiwum plików składających się na aplikację sieciową stworzoną w standardzie Java EE.